Toponímia:
 Riu Missouri, riu més llarg d'Amèrica del Nord 
 Missouri, estat dels Estats Units d'Amèrica situat a la regió del Mig Oest
 Territori de Missouri, territori organitzat incorporat als Estats Units que va existir del 1812 al 1821
 Missouri City (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Missouri City (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Missouri Valley, població dels Estats Units a l'estat d'Iowa
 Mississipí-Missouri, sistema fluvial Mississipí-Missouri format pels rius Mississipí i Missouri
 Miscel·lània:
 Missouri (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca dirigida per Arthur Penn el 1976, produïda per United Artists
 Compromís de Missouri, acord pres l'any 1820 entre els representants dels estats esclavistes i abolicionistes dels EUA
 Tour de Missouri, cursa ciclista per etapes que es va celebrar entre 2007 i 2009 a l'estat de Missouri, als Estats Units
 Universitat de Missouri, universitat pública de a l'estat de Missouri, Estats Units